Nürnberger Versicherungscup 2018 — 5-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался в Нюрнберге, Германия на открытых грунтовых кортах ТК «1. FCN» с 21 по 26 мая 2018 года.

В 2018 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Слоан Стивенс (№ 10 в мире на тот момент). Американка проиграла уже в первом раунде теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой. Чемпионка двух последних лет Кики Бертенс защищала свой титул в качестве третьего номера посева, однако на этот раз проиграла в четвертьфинале Кирстен Флипкенс. В финале титул разыграли две теннисистки без номеров посева. Победу одержала Юханна Ларссон из Швеции, которая переиграла Алисон Риск из США.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Катарина Среботник и Деми Схюрс, которые в финале переиграли вторых номеров посева Юханну Ларссон и Кирстен Флипкенс. Прошлогодние чемпионки Николь Мелихар и Анна Смит не защищали свой титул, однако Мелихар приняла участие в турнире в качестве первого номера посева в дуэте с Кветой Пешке и они доиграли до полуфинала, где уступили чемпионкам турнира.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

на команду

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 Мая 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Катарина Хобгарски
  Андреа Петкович
  Слоан Стивенс

Теннисистки, имевшие защищённый рейтинг (PR):
  Чжэн Сайсай

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Кристина Кучова
  Мэнди Минелла
  Надя Подорошка
  Деяна Раданович
  Анна Цая
  Фанни Штоллар

Соревнования

Одиночный турнир 
  Юханна Ларссон обыграла  Алисон Риск со счётом 7-6(4), 6-4.
 Ларссон выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Риск сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный турнир 
  Катарина Среботник /  Деми Схюрс обыграли  Юханну Ларссон /  Кирстен Флипкенс со счётом 3-6, 6-3, [10-7].
 Среботник выиграла 2-й парный титул в сезоне и 39-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Схюрс выиграла 4-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2018

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Май 2018 года
2018